Lloydminster est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Lloydminster, ville saskatchewano-albertaine
Aéroport de Lloydminster, aéroport de l'Alberta

Circonscriptions
Lloydminster, circonscription provinciale saskatchewanaise
Lloydminster, ancienne circonscription provinciale saskatchewanaise
Lloydminster, ancienne circonscription provinciale albertaine
Battlefords—Lloydminster, circonscription fédérale de la Saskatchewan 
Kindersley—Lloydminster, ancienne circonscription fédérale de la Saskatchewan
Vermilion-Lloydminster, ancienne circonscription provinciale de l'Alberta
Vermilion-Lloydminster-Wainwright, circonscription provinciale de l'Alberta

Voir aussi

Homonymie de toponyme